Camillo Guerra (1797-1874), pittore, padre dell'architetto Alfonso Guerra e nonno del successivo;
Camillo Guerra (1889-1960), ingegnere, figlio dell'architetto Alfonso Guerra e nipote del precedente.